Piemont este un substantiv care poate avea mai multe semnificații:
 Piemont: Una dintre cele 20 de regiuni ale Italiei
 Piemont: Tip structural și petrografic de relief.